SUGCT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 445 амінокислот, а молекулярна маса — 48 462.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Трансферази